Сен-Ваа́с-ле-Мелло́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на північ від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 29 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 397 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1029,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ваас-ле-Мелло на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ваас-ле-Мелло на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ваас-ле-Мелло на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ваас-ле-Мелло на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ваас-ле-Мелло на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза